BZM steht für:
 Basler Zeitung Medien
 Bildungszentrum Markdorf

bzm steht für:
 Bolondo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung